1976/77 was het 79ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Zie ook
Football League Cup 1976/77

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1976/77